Kretzschmar kan som auktorsförkortning betyda:

 Gisela Kretzschmar
 Horst Kretzschmar

Robotskapade auktorsförkortningar